Internationale Hochschule ist der Name folgender Einrichtungen
 Internationale Hochschule Calw, ehemalige private Hochschule in Baden-Württemberg
 Internationale Hochschule für Exekutives Management, ehemalige private Hochschule in Berlin
 Internationale Hochschule für Film und Fernsehen, Hochschule auf Kuba
 Internationale Hochschule Liebenzell, private Hochschule in Baden-Württemberg
 Internationale Hochschule für Recht und Wirtschaft, private Hochschule in Litauen
 IU Internationale Hochschule, private Hochschule in Thüringen
 Internationale Hochschule SDI München, private Hochschule in Bayern
 Victoria – Internationale Hochschule, private Hochschule in Berlin